Der Begriff Tschernomor (russisch: Schwarzmeer) bezeichnet:

 eine russische Luftschiffklasse aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, siehe Russische Luftschifffahrt
 eine russische Unterwasser-Taucherbasis (Ende der 1960er), siehe Unterwasserstation
 eine Pferderasse, siehe Tschernomor-Pferd
 eine Figur der Oper Ruslan und Ljudmila
Siehe auch
Tschornomorske